Articolo 1 della Costituzione italiana – primo articolo della Costituzione italiana
 Articolo Uno – partito politico italiano
 Articolo uno – album della Casa del vento del 2009